

Брезе () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Девин.
 Брезе () — село в Софійській області. Входить до складу общини Своге.